Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub KAA Gent in het seizoen 2016-2017.

Gebeurtenissen

Zomermercato 
Het seizoen 2016/17 was het derde opeenvolgende seizoen van KAA Gent met Hein Vanhaezebrouck als coach. Anders dan het voorgaande seizoen kon Gent de drie belangrijkste sterkhouders niet langer aan zich binden: Laurent Depoitre vertrok naar FC Porto, Sven Kums naar Watford (dat hem meteen uitleende aan Udinese) en Matz Sels naar Newcastle. Tevens vertrokken onder meer ook Benito Raman (Standard Luik), Rafinha (HJK Helsinki) en Mbark Boussoufa (Al-Jazira Club).
De Zweedse doelman Jacob Rinne (Örebro SK) moest het vertrek van Matz Sels opvangen. De Franse spits Jérémy Perbet, vorig seizoen topschutter in de Belgische competitie, verruilde Charleroi voor Gent. Ook flankspeler Dieumerci Ndongala kwam van Charleroi over naar Gent. De Nigeriaan Anderson Esiti (Estoril) versterkte het centrale middenveld. Peter Balette keerde na een jaar bij KRC Genk terug naar Gent als tweede trainer.

Aanvang van het seizoen 
Om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League moest Gent de derde voorronde en de play-offronde overleven. Deze werden met ruime cijfers gewonnen tegen respectievelijk het Roemeense Viitorul Constanța (met coach Gheorghe Hagi) en het Macedonische FK Shkendija. Voor de groepsfase kwam KAA Gent terecht in een poule met het Oekraïense Sjachtar Donetsk, het Turkse Konyaspor en het Portugese SC Braga.

De competitiestart was geen onverdeeld succes: alle thuiswedstrijden werden gewonnen, maar op verplaatsing kon Gent weinig punten pakken. Na acht speeldagen stond Gent met 15 punten op 24 op de vierde plaats. Na de uitwedstrijd tegen Club Brugge op 2 oktober 2016, die met 1-0 verloren werd, was er bijzonder veel kritiek vanuit het Gentse kamp op scheidsrechter Alexandre Boucaut, onder meer omwille van een niet toegekende strafschop. Uiteindelijk besliste Gent om Boucaut te wraken, zodat die gedurende een periode geen wedstrijden van Gent meer zou fluiten. Pas de laatste wedstrijd van de heenronde kon Gent zijn eerste uitzege boeken: 0-2 op het veld van Moeskroen op 19 november. De eerste competitiehelft werd afgesloten met 21 punten op 21 in de thuiswedstrijden en 6 op 24 in de uitwedstrijden.

De groepsfase van de Europa League was intussen vier speeldagen ver. Gent stond op de derde plaats met 4 punten op 12 (winst tegen Konyaspor, gelijkspel tegen Braga en tweemaal verlies tegen Sjachtar). De vijfde wedstrijd bleef Gent opnieuw steken op een gelijkspel tegen Braga, waardoor het de laatste wedstrijd, op verplaatsing tegen Konyaspor op 8 december, moest winnen om zich te plaatsen voor de knock-outfase. Het bleef lange tijd 0-0 en het zag ernaar uit dat de Europese campagne van Gent voor dit seizoen afgelopen was, totdat Kalifa Coulibaly in de 95ste minuut de 0-1 scoorde en zo in extremis de kwalificatie veiligstelde. Zo konden de Buffalo's voor het tweede jaar op rij Europees overwinteren. Bij de loting voor de 1/16de finales kwam er voor Gent een topaffiche uit de bus: de tegenstander werd Tottenham.

Gent sloot 2016 af met drie competitienederlagen op rij, waardoor het was weggezakt naar de zevende plaats en er twijfels begonnen te rijzen of Gent zich wel zou kunnen plaatsen voor play-off 1. Eveneens in december was Gent uitgeschakeld in de Beker van België door verlies van de kwartfinale op het veld van KV Oostende.

Wintermercato, Wembley en slot van de reguliere competitie 
Tijdens de wintermercato werd daarom stevig geïnvesteerd door de club. Met doelman Lovre Kalinić (Hajduk Split; 3,1 miljoen euro) en aanvaller Yuya Kubo (Young Boys; 3,5 miljoen euro) boekte Gent de twee duurste ingaande transfers uit de clubgeschiedenis. Daarnaast werden onder meer ook verdediger Samuel Gigot (KV Kortrijk) en flankspeler Samuel Kalu (AS Trenčín) aangetrokken. De opvallendste uitgaande transfers waren Hannes Van der Bruggen (KV Kortrijk), Lasse Nielsen (Malmö) en Dieumerci Ndongala (Standard).

De eerste vier competitiewedstrijden na de winterstop behaalde Gent 8 op 12 waardoor ze naar de vijfde plaats waren opgeklommen, maar door een pijnlijke 0-1 thuisnederlaag tegen KAS Eupen tuimelden ze naar de achtste plaats. Het behalen van play-off 1 in de laatste vier wedstrijden van de reguliere competitie zou dus nog een zware dobber worden.

De confrontatie met Tottenham begon met een verrassende 1-0 overwinning in de Ghelamco Arena dankzij een doelpunt van Jérémy Perbet. De terugmatch, de honderdste Europese wedstrijd uit de geschiedenis van KAA Gent, werd gespeeld in een uitverkocht Wembley (waar Tottenham dat seizoen zijn Europese thuiswedstrijden speelde) voor meer dan 80 000 toeschouwers, waarvan meer dan 7 000 supporters van Gent. Met 80 465 toeschouwers werd het recordaantal bezoekers uit de geschiedenis van de Europa League verbroken. De "Ghentennial", zoals de jubileumwedstrijd op de sociale media betiteld werd, was een bijzonder spektakelrijke match met onder meer een rode kaart voor Dele Alli na een erg gevaarlijke tackle op Brecht Dejaegere. Uiteindelijk kon Gent een 2-2 gelijkspel uit de brand slepen. De kwalificatie voor de 1/8ste finales was een feit. Voorzitter Ivan De Witte noemde de stunt "een van de mooiste momenten in zijn leven".

De laatste wedstrijd van de reguliere competitie was een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op 12 maart. Er werd met 3-0 gewonnen en zo plaatste Gent zich alsnog, voor het derde jaar op rij, voor play-off 1. In de 1/8ste finales van de Europa League werden de Buffalo's in dezelfde week uitgeschakeld door KRC Genk. De enige resterende opdracht voor dit seizoen was dus om een goed resultaat neer te zetten in play-off 1 en een Europees ticket voor het volgende seizoen te bemachtigen.

Play-off 1 
Gent begon erg sterk aan play-off 1 en haalde 11 punten op 15 in de heenronde, waardoor ze opgeklommen waren naar de tweede plaats en er zelfs voorzichtig over een nieuwe titel werd gespeculeerd. De drie daaropvolgende wedstrijden haalden ze echter slechts 2 punten op 9, waardoor ze op twee wedstrijden van het einde van het seizoen op de derde plaats stonden, op vier punten van Club Brugge en acht punten van leider Anderlecht. De voorlaatste wedstrijd van play-off 1 won Gent thuis met 5-2 van Zulte Waregem terwijl Brugge verloor van Oostende, zodat Gent tot op één punt van Brugge naderde. De laatste wedstrijd werd met 2-1 verloren op het veld van Club Brugge, zodat Gent net zoals het jaar voordien op de derde plaats eindigde en geplaatst was voor de voorrondes van de Europa League.

Spelerskern 

DM: Doelman, RB: Rechtsback, CV: Centrale verdediger, LB: Linksback, CVM: Verdedigende middenvelder, CM: Centrale middenvelder, RM: Rechtsmidden, LM: Linksmidden, CAM: Aanvallende middenvelder, RV: Rechter vleugelspits, LV: Linker vleugelspits, CA: Hangende spits, SP: Diepste spits, : Aanvoerder
(1): werd verkocht tijdens de zomertransferperiode (zie verder) maar speelde in het begin van het seizoen nog enkele wedstrijden voor KAA Gent
(2): enkel eerste seizoenshelft bij KAA Gent; zie wintertransfers uitgaand
(3): enkel tweede seizoenshelft bij KAA Gent; zie wintertransfers inkomend

Technische staf

Transfers

ingaand

Uitgaand

Oefenwedstrijden

Zomer

Winter

Jupiler Pro League

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Reguliere competitie 

PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar Eerste Klasse B

Play-off I

Beker van België

Europees

Voorrondes

Groepsfase

Klassement groep H

Knock-outfase

Externe link 
 Officiële site

Belgische voetbalclub 2016/17
KAA Gent naar seizoen